Файетвил може да се отнася за:

 Файетвил (Джорджия), град в щата Джорджия, САЩ
 Файетвил (Западна Вирджиния), градче в щата Западна Вирджиния, САЩ
 Файетвил (Северна Каролина), град в щата Северна Каролина, САЩ
 Файетвил (Тенеси), град в щата Тенеси, САЩ